Corsario hace referencia a varios artículos:

Navegación
 Corsario, nombre que se concedía a determinados piratas.

Literatura
 Teatro Corsario, compañía española de teatro.
 Corsario (libro) (2010), de Clive Cussler.
 Corsair (cómic), personaje de los cómics del Universo Marvel.

Música y literatura
 El corsario (1814), extenso poema de Lord Byron, en el cual se basan las tres obras siguientes:
 Overtura El corsario (1844) de Hector Berlioz,
 El corsario (1848), ópera de Giuseppe Verdi y
 Le Corsaire (1856), ballet con música de Adolphe Adam y coreografía de Joseph Mazilier y Marius Petipa.

Además
 Chance Vought F4U Corsair, el caza embarcado más sobresaliente de la II Guerra Mundial.